Greff :
 Claude Greff (née en 1954), femme politique française
 Éric Greff (né en 1975), auteur-compositeur-interprète français
 Joseph Greff (1771-1825), militaire français.

Voir aussi 
 Gref
 Graff
 Graeff

Homonymie de patronyme
Patronyme lorrain